Донк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Донк, Маринус Антон (1908—1972) — нидерландский миколог и ботаник.
 Донк, Райан (род. 1986) — нидерландский футболист, центральный защитник.